Безменов — русская фамилия. Известные носители:

 Безменов, Борис Борисович (1940—2017) — священник Русской Православной Церкви, протоиерей, преподаватель СПбПДА. Под его руководством в пр-т Кузьмоловский была сформирована церковная община и построена церковь.
 
 Безменов, Николай Григорьевич (1926—2007) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Безменов, Юрий Александрович (1939—1993) — советский сотрудник спецслужб, перебежчик.

Безменова 
 Безменова, Евдокия Дмитриевна (род. 1921) — советская лётчица Великой Отечественной войны.
 Безменова, Ксения Владимировна (род. 1935) — советский и российский искусствовед.

Другое 
 Безменова — хутор, существовавший в Ставропольский губернии с 1882 года до, по крайней мере, 1920 года